Csiang Jing (1919–2012), kínai zenész
 Csiang Jing (1963), kínai röplabdázó